Avant toi est roman de Jojo Moyes ;
Avant toi est un film de Thea Sharrock adapté du roman ;
Avant toi est une chanson de Calogero ;
Avant toi est une chanson de Vitaa et Slimane.